Rothach ist ein geographischer Name:

Ort
 Rothach (Weiler-Simmerberg), Dorf von Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Gewässer:
 Rothach, Name auf dem bayerischen Oberlauf im Landkreis Lindau (Bodensee) der Rotach, rechter Zufluss der Bregenzer Ach bei Wellenburg, Gemeinde Doren, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
 Rothach, Name auf dem bayerischen Unterlauf der Rotach (zur Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz bei Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Rotach
 Rothachwiesengraben, linker Zufluss der dort schon Rothhach genannten Rotach (Wörnitz) bei Mönchsroth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rothbach